Lewis White ist der Name folgender Personen:

* Lewis White (Fußballspieler) (1927–1982), britischer Fußballer
 Lewis White (Schwimmer) (* 2000), britischer paralympischer Schwimmer
 Lewis White (Tennisspieler), US-amerikanischer Tennisspieler